Muzaffarnagar może dotyczyć: 
 Muzaffarnagar – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Muzaffarnagar – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh